Фран-ле-Шато́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 27 км на північ від Безансона, 27 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 106 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 262,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фран-ле-Шато на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фран-ле-Шато на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона